

Localidades 
Timbó (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina
Timbó (Jacaraú) — distrito do município de Jacaraú, estado da Paraíba
Santa Cruz do Timbó — distrito do município de Porto União, estado de Santa Catarina

Rios
Rio Timbó — curso de água do estado de Santa Catarina
Rio Timbó (Paraíba) 
Rio Timbó (Pernambuco)

Botânica 
Timbó (planta)
Araujia sericifera

Outros 
Barão de Timbó ou João José de Oliveira Leite — nobre brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia